Крст милосрђа може бити:

 Крст милосрђа (Краљевина Србија), орден Краљевине Србије
 Крст милосрђа (Република Српска), орден Републике Српске

Види још
 Крст (вишезначна одредница)
 Крсташ (вишезначна одредница)